Сура́нов — фамилия; имеет женскую форму Сурановa.

 Суранов, Александр Степанович (1913—2009) — советский конструктор авиационного автоматического оружия.
 Суранов, Сергей Васильевич (Игнатий, род. 1978) — архиерей Русской православной церкви, епископ Череповецкий и Белозерский.
 Суранова, Кумуш (1924—2012) — советская общественная и политическая деятельница, депутат Верховного Совета СССР.
 Суранова, Ольга Николаевна (род. 1986) — российская легкоатлетка.